Таври́ческий — посёлок в Туркменском районе (муниципальном округе) Ставропольского края России.

До 16 марта 2020 года входил в состав муниципального образования «Сельское поселение Куликово-Копанский сельсовет» Туркменского района Ставропольского края.

География 
Расстояние до краевого центра: 130 км.

Расстояние до районного центра: 19 км.

История 
Основан в середине XIX века как отсёлок аула Куликовы Копани.

В 1956 году Туркменский район был упразднён с передачей территории Петровскому, Благодарненскому и Арзгирскому районам. На 1 марта 1966 года Куликово-Копанский сельсовет с населёнными пунктами Куликовы Копани и Таврический числился в составе Благодарненского района Ставропольского края.

В 1970 году Туркменский район был восстановлен, и Куликово-Копанский сельсовет со всеми населёнными пунктами вновь вошёл в его состав.

Население 

По данным переписи 2002 года в национальной структуре населения преобладают русские (72 %).

Кладбище 
В районе улицы Победы расположено общественное открытое кладбище площадью 8521 м².

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Туркменского района
Населённые пункты, основанные в XIX веке